Dit is een lijst van bisschoppen van Augsburg

 
 
Augsburg
Geschiedenis van Beieren
Geschiedenis van Augsburg